«Рождественские каникулы» () — американская рождественская комедия 1989 года по сценарию Джона Хьюза. Режиссёрский дебют Джеримайи Чечика. Продолжение фильмов «Каникулы» (1983) и «Европейские каникулы» (1985).

Сюжет 
Семья Гризволдов готовится к Рождеству. Кларк с семейством отправляется в лес в поисках настоящей ёлки для праздника. Это Рождество Кларк планирует провести в старомодном семейном стиле и приглашает на праздник своих родителей и родителей жены. Однако наличие под одной крышей множества ворчливых стариков, создаёт некоторое неудобство Гризволдам, но Кларк, тем не менее, продолжает сохранять позитивный настрой. Он намеревается сделать свой дом самым красивым в этот праздник и не без проблем украшает его 25 000 лампочек. В момент, когда всё семейство любуется иллюминацией, Гризволды обнаруживают у себя новых гостей. Без приглашения к ним приезжает кузен Эдди с женой, детьми и собакой. По словам Эдди они хотели устроить сюрприз, поэтому не стали сообщать ничего заранее. Семья Эдди очень бедная. Сам Эдди много лет нигде не работает, а последнее время ему и его семье приходится жить в доме на колёсах, поскольку ферму они были вынуждены продать. Кларк вызывается купить подарки для его детей.

Ситуация начинает выходить из-под контроля во время рождественского ужина. Происходит множество мелких неприятностей, которые выбивают Кларка из колеи. Он окончательно теряет самообладание, когда в дом приходит посыльный с письмом с работы. Кларк всегда получал на Рождество премию и деньги этого года он планировал потратить на строительство бассейна. Однако выясняется, что никакой рождественской премии в этом году не будет. Кузен Эдди отправляется в особняк начальника Кларка Фрэнка Ширли и похищает того, чтобы Кларк мог высказать все свои претензии ему лично. Фрэнк Ширли признаёт свою ошибку, что нельзя обижать своих подчинённых и возвращает рождественскую премию. Одновременно он сообщает прибывшей полиции, что не собирается выдвигать никаких обвинений против Гризволдов за своё похищение.

Параллельно рождественские приключения Гризволдов невольно отражаются на их соседях-снобах, которые не собирались отмечать праздник.

В ролях 
 Чеви Чейз — Кларк Гризволд
 Беверли Д’Анджело — Эллен Гризволд
 Джульетт Льюис — Одри Гризволд
 Джонни Галэки — Расти Гризволд
 Джон Рэндольф — Кларк старший, отец Кларка
 Дайан Ладд — Нора, мама Кларка
 Э. Г. Маршалл — Арт, отец Эллен
 Дорис Робертс — Фрэнсис, мама Эллен
 Рэнди Куэйд — Эдди, кузен Эллен
 Мириам Флинн — Кэтрин, жена Эдди
 Уильям Хикки — Льюис, дядя Кларка
 Мэй Куэстел — Бетани, тётя Кларка
 Сэм Макмюррей — Билл, коллега Кларка
 Николас Гест — Тодд Честер, сосед
 Джулия Луи-Дрейфус — Марго Честер, соседка
 Брайан Дойл-Мюррей — Фрэнк Ширли, начальник Кларка
 Николетт Скорсезе — продавщица в отделе нижнего белья

Производство 
Фильм основан на рассказе Джона Хьюза «Рождество '59» (), напечатанном в декабрьском номере юмористического журнала  в 1980 году. Первоначально планировалось, что фильм «Рождественские каникулы» будет снимать Крис Коламбус, который хотел поставить рождественский фильм, но на съёмочной площадке у него начался конфликт с Чеви Чейзом. Новым режиссёром был назначен Джеримайя Чечик, для которого этот фильм стал дебютом в художественном кино. Ранее Чечик снимал рекламные ролики. Коламбусу же Джон Хьюз отправил сценарий фильма «Один дома».

В «Рождественских каникулах» вернулся кузен Эдди, который полюбился зрителям после первого фильма. Позже о нём будет выпущен отдельный фильм «Рождественские каникулы 2: Приключения кузена Эдди на необитаемом острове» (2003), также на рождественскую тематику.

Приём 
Фильм дебютировал в американском прокате на 2 месте, собрав $11 750 203 в первые выходные и уступая лишь фильму «Назад в будущее 2». На третьей неделе фильм стал лидером американского проката, продержавшись на первой строчке ещё неделю. В конечном счёте общие сборы фильма от проката в США составили $71 319 546.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» фильма 65 % на основе 37 рецензии. На сайте Metacritic у фильма 49 баллов из 100 на основе мнения 18 критиков. Хотя во время своего выхода фильм имел смешанные отзывы, со временем был признан рождественской классикой.

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы-триквелы
Рождественские фильмы США
Фильмы США 1989 года
Фильмы National Lampoon
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации рассказов
Фильмы о Чикаго
Фильмы Warner Bros.
Фильмы по сценариям Джона Хьюза